Чибиров:

 Чибиров, Александр Алибегович (род. 1992) — российский футболист.
 Чибиров, Людвиг Алексеевич (род. 1932) — южноосетинский политический деятель, историк и публицист, первый Президент Южной Осетии.

См. также 
 Чибирь